MIB est une abréviation signifiant :

Divers 
 Mint in box, terme de collectionneurs qui signifie « dans l'emballage d'origine ».
 Mouvement de l'immigration et des banlieues, association française.
 Master in International Business.

Arts 
 Men in Black, un univers de fiction créé par Lowell Cunningham dans des comics édités par Malibu Comics avant son rachat par Marvel Comics. Son œuvre a été adaptée au cinéma et à la télévision :
Men in Black, film sorti en 1997, ainsi que ses suites Men in Black 2 (2002), Men in Black 3 (2012) et du spin-off MIB (2019).
Men in Black (Men in Black: The Series), série d'animation (1997-2002)
 M.I.B, boys band sud-coréen de hip-pop.

Informatique 
 Management Information Base, terme informatique désignant une base de données utilisée pour la gestion des réseaux, manipulable par des protocoles tels que SNMP, CMIP.
 Modélisation des données du bâtiment (MIB), appellation alternative des modèles BIM.
 Mébibyte (MiB), une unité de mesure pour quantifier la taille de la mémoire en informatique.
 MIB, un site francophone de collectionneurs Star Wars.

Économie 
 Meiringen-Innertkirchen Bahn, compagnie de chemin de fer suisse.
 S&P/MIB, principal indice boursier de la bourse d'Italie, basée à Milan.